Carlo Maria Maggi – scrittore e commediografo italiano
 Carlo Maria Maggi – politico italiano
 Carlo Maria Maggi – terrorista italiano